Університет ICFAI або Інститут дипломованих фінансових аналітиків (, Institute of Chartered Financial Analysts of India) — університет у місті Хайдерабад індійського штату Андхра-Прадеш, що також має велике число філій.

Університети Індії
Гайдарабад (Індія)